Quezada ist der Familienname folgender Personen:
 Armando Quezada Acharán (1873–1936), chilenischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker
 Claudia Salcedo Quezada (* 1980), chilenische Biathletin
 José del Pilar Quezada Valdéz (1900–1985), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Acapulco
 Josefa Quezada (* 1992), chilenische Mittelstreckenläuferin
 Maria Quezada (* 2001), US-amerikanische Schauspielerin
 Milly Quezada (* 1955), dominikanische Sängerin
 Rodolfo Quezada Toruño (1932–2012), guatemaltekischer Erzbischof und Kardinal
 Salvador Quezada Limón (1909–1993), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Aguascalientes
 Steven Michael Quezada (* 1963), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Quesada